Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Tarunajaya (Darmaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Tarunajaya (Sukaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java